Лупійчук — українське прізвище.

 Лупійчук Віктор Володимирович (нар. 1960) — український різьбяр по дереву.
 Лупійчук Володимир Васильович (1929—2006) — український скульптор, різьбяр, громадсько-політичний діяч.
 Лупійчук Галина Савеліївна (1920—1982) — українська журналістка, редактор.

Українські прізвища
Прізвища на -ук